Friedrich Haug kan syfta på följande personer:

*Friedrich Haug (1761–1829), tysk skald
Friedrich Haug (1908–2004), tysk domare